Neofolk, pécsi székhelyű magyar világzenei együttes
Neofolk, posztindusztriális zenei műfaj